Веселкино — название населённых пунктов в России:
 Веселкино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Веселкино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Веселкино — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.